Big in Japan peut désigner plusieurs choses :
 Big in Japan, une expression.
 Big in Japan, groupe de punk rock britannique actif entre 1977 et 1979 ;
 Big in Japan, chanson du groupe allemand Alphaville sortie en 1984 ;
 Big in Japan, chanson du DJ français Martin Solveig sortie en 2011;
 Big in Japan, chanson de Tom Waits sortie en 1999;
 Big in Japan, chanson de Ane Brun en 2008, reprise d'Alphaville dans un autre registre.